Димитър Марков може да се отнася за:
 Мите Марков (1842 – 1876), български революционер и просветен деец
 Димитър Марков (1862 – 1909), български юрист, дипломат и политик
 Димитър Марков (1895 – 1951), български офицер